Ряза́нский переулок — название переулков в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Рязанский переулок — переулок в Екатеринбурге.
 Рязанский переулок — переулок в Москве.
 Рязанский переулок — переулок в Ростове-на-Дону.
 Рязанский переулок — переулок в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Рязанский переулок — переулок в Днепре.

См. также 
 Рязанский проезд (Москва)
 Рязанский проспект
 Рязанская улица